Айсун Каяджъ (; poд. 20 май 1979, Истанбул) е турска актриса и модел.

Биография 
Айсун Каяджъ е родена на 20 май 1979 година в град Истанбул, Турция.

Филмография

Сериали

Външни препратки 
 Профил на Айсун Каяджъ в SinemaTurk 
 Профил на Айсун Каяджъ в IMDb 

Турски актьори и актриси
Модели от Турция
Родени в Истанбул